Gatterburg steht für:
 Gatterburg (Adelsgeschlecht), oberösterreichisches Adelsgeschlecht

Gatterburg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Gatterburg (1893–1968), österreichischer Politiker und Gutsbesitzer
 Juliana von Gatterburg (1899–1998), deutsche Schriftstellerin, siehe Juliana von Stockhausen
 Karl Josef von Gatterburg (1775–1827), österreichischer Major und Ritter

Siehe auch:
 Palais Gatterburg
 Schloss Gatterburg
 Gatterberg
 Gattersburg